După o muncă de doi ani, trupa Firma a terminat lucrul la noul album. Pe 12 octombrie 2007, a fost lansat albumul "Exit", care conține nouă piese - tot atâtea cât a avut și precedentul)

Nu-mi dă pace - 3:15
Baby is crying - 3:46
E Cineva Acolo - 3:04
Exit - 2:42
Houston, We Have A Problem - 4:03
Last Night in Bucharest - 3:25
Oglindă, oglinjoară - 3:20
Sunt Ceea Ce Sunt - 3:41
Ultimul Dans - 2:22

Albume muzicale